Konferencja genewska (1932) 
 Konferencja genewska (1954) – w sprawie Indochin
 Konferencja genewska (1955) – pierwsze od zakończenia II wojny światowej spotkanie szefów rządów Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Francji
 Konferencja genewska (1959) – w sprawie zaniechania prób broni jądrowej
 Konferencja genewska (1973) – w sprawie konfliktu izraelsko-arabskiego
 Konferencja genewska (1976) – w sprawie Rodezji

Zobacz też:
 Konwencje genewskie